LongRun — энергосберегающая технология для микропроцессоров, разработанная компанией Transmeta и впервые использована в 2000 году. LongRun2 является усовершенствованной версией своего предшественника и впервые появилась в 2003 году.

Технология LongRun была направлена прежде всего на агрессивное снижение тактовой частоты и напряжения, подаваемых на процессор, для уменьшения потребляемой мощности. LongRun2 был спроектирован по этой же концепции и был направлен на качественные улучшения предшественника.

В LongRun2, по сравнению с предшественником, был использован новый подход к динамической настройке пороговых значений напряжения. Динамическая настройка предназначена для остановки утечки из транзисторов микропроцессора, которые не учитывались при производстве чипа.

История и лицензирование 
Впервые технология LongRun была представлена в процессорах семейства Crusoe в 2000 году.

14 октября 2003 года Transmeta анонсировала свой процессор Efficeon, а вместе с ним и вторую версию LongRun — LongRun2, которая в нём использовалась.

В 2003-2004 годах Transmeta объявила о реструктуризации своего бизнеса, суть которого заключается в переходе от выпуска процессоров к торговле своей интеллектуальной собственностью. Лицензии на LongRun2 были проданы компаниям NEC и Fujitsu.

25 января 2005 года корпорация Sony лицензировала LongRun2 для использования в своих продуктах, прежде всего в процессорах Cell, предназначенных для игровых консолей PlayStation 3.

7 августа 2008 года лицензии на LongRun и LongRun2 были проданы американской компании nVidia через единоразовую выплату $25 млн.

В сентябре 2009 года компания Transmeta и технологии LongRun были выставлены на продажу.

Примечания

Внешние ссылки 
 
 
 

Transmeta
Энергосберегающие технологии процессоров